Hainstraße 7 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hainstraße 7 in Bad Berleburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Berleburg
 Hainstraße 7 in Bad Hersfeld, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Hersfeld #Neustadt/Hainstraße
 Hainstraße 7 in Bamberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Erweiterungen der Inselstadt #Hainstraße
 Hainstraße 7 in Frielendorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gebersdorf (Frielendorf)
 Hainstraße 7 in Jonsdorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Jonsdorf
 Kleines Joachimsthal in Leipzig
 Hainstraße 7 in Limbach-Oberfrohna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Limbach-Oberfrohna
 Landhaus Johann Traugott Philipp in Radebeul